

Жайик — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Жайик — село, Байтерецький район, Західно-Казахстанська область

Див. також 
 Акжайик